

Patronyme 
 Aage Birch (1926-2017), skipper danois
 Adam Birch (1979-), catcheur américain plus connu sous le nom de Joseph Mercury ;
 Anne Birch (1945-1985), actrice danoise ;
 Bryan Birch (1931-), mathématicien britannique ;
 Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868), actrice dramatique et femme de lettres allemande ;
 Christina Birch (1986-), coureuse cycliste et astronaute américaine ;
 Francis Birch (1903-1992), géophysicien américain ;
 Khem Birch (1992-), basketteur canadien ;
 Lamorna Birch (1869-1955), peintre britannique ;
 Margaret Birch (1921-2020), femme politique provinciale canadienne ;
 Martin Birch (1948-2020), producteur britannique de hard rock ;
 Mike Birch (1931-2022), navigateur canadien ;
  ;
 Samuel Birch (1813-1885), égyptologue anglais ;
  ;
 Thora Birch (1982-), actrice et productrice américaine.

Toponyme 
 Birch Bay,  census-designated place située dans le comté de Whatcom, dans l'État de Washington aux États-Unis.
 
 Birch Hill, communauté dans l'Île-du-Prince-Édouard au Canada
 
 Harding-Birch Lakes, localité d'Alaska (États-Unis)
 Parc d'État de Hugh Taylor Birch, réserve naturelle en Floride (États-Unis)
 Réserve écologique de la Rivière Birch, réserve naturelle au Manitoba (Canada)
 Îles Birch, îles de la Baie de Pleasant aux États-Unis

Autres 
 Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, conjecture de mathématiques
 Équation d'état de Birch-Murnaghan, loi physique
 John Birch Society, association conservatrice américaine
Papiers White Birch, compagnie américaine produisant du papier
 Réduction de Birch, réaction chimique
 Simon Birch, film américain inspiré d'une œuvre de John Irving, sorti en 1998
 Théorème de Birch, théorème de mathématiques

Homonymie de patronyme